Les Capelles de carrer són el conjunt d'una cinquantena de petites capelles que es troben als carrers del municipi de Mataró (Maresme). El conjunt d'aquestes capelles forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
A la ciutat de Mataró, a diferència d'altres ciutats, les capelletes de les façanes de les cases es conserven bastant. Actualment se'n conserven unes 50, la gran majoria pel centre i l'Eixample. Generalment les imatges són de sants patrons d'alguns carrers que porten el mateix nom, encara que també es veneren les Mares de Déu.

La gran majoria són d'estil popular, com la del carrer Nou, núm. 27, i reprodueixen en petit l'estil tradicional de les capelles. També es poden veure algunes d'estil menys clàssic, com la del carrer de Barcelona.

Galeria d'imatges

Referències

Enllaços externs 
 Soler i Fonrodona, Rafael. «Les capelletes dels carrers de Mataró». Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, [en línia], 1985, Núm. 22, p. 25-27,

Patrimoni monumental de Mataró
Escultures públiques de Mataró